

Грядки — село, Рівненська область, Дубенський район

 Грядки — колишнє село, Сумська область, Лебединський район

Грядки — село, Мінська область, Смолевицький район

Грядки — село в окрузі Требішов Кошицького краю.